Tulcea se poate referi la:

 Tulcea, oraș în județul Tulcea, România
 Județul Tulcea, România
 Județul Tulcea (interbelic), România

Toponime românești